Il singolare del torneo di tennis Seoul Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Alex Antonitsch che ha battuto in finale Pat Cash 7-6, 6-3.

Teste di serie

 Wally Masur (secondo turno)
 Amos Mansdorf (primo turno)
 Paul Chamberlin (primo turno)
 Kelly Evernden (secondo turno)

<li> Milan Šrejber (quarti di finale)
<li> Dan Goldie (semifinali)
<li> Thomas Högstedt (primo turno)
<li> Gilad Bloom (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
Tabellone principale

Seoul Open 1990